Ви́ктор Васи́льевич Ти́хонов:
 Тихонов, Виктор Васильевич (1930—2014) — советский хоккейный тренер.
 Тихонов, Виктор Васильевич (род. 1988) — российский хоккеист. Тихонов, Виктор Васильевич (1960 — ?) — советский и киргизский самбист.